Anda kan henvise til flere steder:
 Anda (Gloppen), et område i Gloppen kommune i Nordfjord
 Anda (ø), en ø i Øksnes i Nordland fylke i Norge
 Anda (Suihua), et byfylke i Suihua i provinsen Heilongjiang i Folkerepublikken Kina
 Anda (Bohol), en kommune på Bohol på Filippinerne